Karin Knapp (Bruneck, 1987. június 28.–) olasz teniszezőnő, olimpikon.

2002–2018 közötti profi pályafutása során két egyéni WTA-tornát nyert meg, emellett hat egyéni és hat páros ITF-tornagyőzelmet szerzett. A Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 2013-as wimbledoni teniszbajnokságon elért 4. kör, párosban a 3. körig jutott 2014-ben és 2015-ben a Roland Garroson, valamint 2015-ben Wimbledonban és a US Openen is.

Legjobb világranglista-helyezését egyéniben 2015. augusztus 24-én érte el, amikor is 33. volt. Párosban legjobbja a 49. hely, amelyen 2015. szeptember 28-án állt.

Olaszország színeiben résztvevője volt a 2016-os riói olimpia női egyes versenyszámának. 2008–2016 között hét alkalommal játszott Olaszország Fed-kupa-válogatottjában.

2018 májusában jelentette be, hogy folyamatos sérülései miatt visszavonul a profi versenyzéstől.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (2)

Páros

Elveszített döntői (3) 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

ITF döntői

Egyéni: 19 (6–13)

Páros: 7 (6–1)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Párosban

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 
 

Olasz teniszezők
Olasz nők
1987-ben született személyek
Élő személyek
Olasz olimpikonok